Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Goran Ivanišević era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale Jaime Yzaga.

Yzaga ha battuto in finale 6–4, 4–6, 7–6 (7–4), 7–6 (9–7) Petr Korda.

Teste di serie

  Jim Courier (quarti di finale)
  Boris Becker (primo turno)
  Andrij Medvedjev (secondo turno)
  Goran Ivanišević (semifinali)

 Richard Krajicek (primo turno) 
 Petr Korda (finale) 
 Ivan Lendl (primo turno) 
 Wally Masur (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1993
ATP Tour 1993